Chloé – casa di moda francese
Chloé –  film del 1996 diretto da Dennis Berry
Chloé – dipinto di Jules Joseph Lefebvre
L'armadio di Chloé – cartone animato